Джон (Джек) Кроуфорд Уильям Макбрайан (; ) — английский крикетчик и британский хоккеист на траве, нападающий. Олимпийский чемпион 1920 года.

Биография 

Джек Макбрайан родился 22 июля 1892 года в британской деревне Бокс в семье врача.

Учился в колледже Челтнема, в школе Эксетера и Королевском военном колледже. Уже во время учёбы проявил себя в качестве игрока в крикет, регби и хоккей на траве.

В 1911 году дебютировал в качестве крикетчика в составе «Сомерсета», за который выступал до 1931 года. В 1924 году играл за сборную Англии против ЮАС на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

В 1912 году поступил на военную службу в Сомерсетскую лёгкую пехоту, но через год начал работать в больнице, желая стать врачом, как его отец.

Участвовал в Первой мировой войне. Через три недели после начала боевых действий попал в плен во Франции.

После войны поступил в колледж Иисуса, входивший в состав Кембриджского университета. Играл в хоккей на траве за университетскую команду. После окончания Кембриджа работал личным секретарём сэра Фрэнсиса Тоула. Два года спустя устроился работать на фондовой бирже.

Представлял Сомерсет не только в крикете, но и в хоккее на траве, регби и гольфе.

В 1920 году вошёл в состав сборной Великобритании по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Антверпене и завоевал золотую медаль. Играл на позиции нападающего, провёл 1 матч, мячей (по имеющимся данным) не забивал. Это был его единственный международный опыт в хоккее на траве.

В поздние годы жизни покинул биржу и присоединился к фирме, которая вскоре прогорела, и олимпийский чемпион в 80 лет стал жертвой жестокой критики. Макбрайан завершил жизнь в весьма скромных условиях.

Умер 14 июля 1983 года в британском городе Кембридж.

Семья 
Был женат на хористке лондонского музыкального театра «Гейти» Мирне Томпсон, однако брак оказался непродолжительным.

Примечания 

Хоккеисты на траве Великобритании
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Чемпионы летних Олимпийских игр 1920 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1920 года
Участники Первой мировой войны (Великобритания)
Крикетчики Англии
Хоккеисты на траве Англии
Спортсмены нескольких видов спорта
Игроки мужской сборной Великобритании по хоккею на траве
Гольфисты Великобритании
Регбисты Великобритании
Крикетчики Великобритании